582 км, 582-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 582 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Воронежская	область). Код 590016.
 582 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Тамбовская	область). Код 598412.
 582 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика	Мордовия). Код 641114.